Litwa w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci brała udział cztery razy. Zadebiutowała w 2007 roku.

Historia Litwy w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci 
Pierwszym reprezentantem była Lina Jurevičiūtė z piosenką Kai miestas snaudžia. Zajęła wtedy 13 miejsce ze 33 punktami. Jak na dziś jest to najgorszy rezultat Litwy. W 2008 roku na Cyprze w konkursie brała udział Eglė Jurgaitytė z piosenką Laiminga Diena. Jest to najlepszy rezultat litewski gdyż zdobyła 3 miejsce ze 103 punktami. W 2009 roku Litwa zrezygnowała z powodu problemów finansowych nadawcy publicznego. W 2010 roku Bartos z piosenką Oki Doki zajął 6 miejsce ze 67 punktami. Rok później ten kraj reprezentowała Paulina Skrabyté zajmując 10. miejsce z 53 punktami. Na dalsze edycje Litwa wycofała się z udziału.

Uczestnictwo 

Legenda:

Historia głosowania (2003-2011) 
Kraje, którym Litwa przyznała najwięcej punktów:

Kraje, od których Litwa otrzymała najwięcej punktów:

Kraje w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci
Eurowizji dla Dzieci
Eurowizja